Гео́ргий Ма́слов:
 Маслов, Георгий Владимирович (1895—1920) — русский поэт и литературовед, пушкинист.
 Маслов, Георгий Дмитриевич (1915—1968) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.
 Маслов, Георгий Митрофанович (1905—1957) — советский ученый-юрист, общественный деятель.